Buena Vista Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Buena Vista Hotel (Safford, Arizona), NRHP-ID 87002560
 Buena Vista Hotel (Stamford, Texas), NRHP-ID 86002369